Scolecithricidae är en familj av kräftdjur. Scolecithricidae ingår i ordningen Calanoida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Scolecithricidae